János Kalmár ist der Name folgender Personen:

 János Kalmár (1908–1990), ungarischer Fußballspieler und -trainer, siehe Jenő Kalmár
* János Kalmár (Fotograf) (* 1937), österreichischer Fotograf und bildender Künstler
 János Kalmár (Fechter) (* 1942), ungarischer Fechter